Ronit Elkabetz (, arabe : رونيت القبص ), née le  et morte le , est une actrice, scénariste et réalisatrice israélienne.
 Shlomi Elkabetz, né en 1972 à Beer-Sheva, est un réalisateur et scénariste israélien.
Patronyme hébreu